Бесташ (заказник) — ландшафтный заказник в Володарском районе Донецкой области
 Бесташ (река) — правый приток реки Каратыш
 Бесташ (гавань) — гавань в Турции
 Бесташ-гора — старое название «Каменных могил»